Табебуйя:

 Табебуйя — род произрастающих в тропиках Центральной и Южной Америки растений семейства Бигнониевые.
 Табебуйя белая — вид деревьев из рода табебуйя семейства бигнониевые.